A vallon (angolul Walloon, franciául Wallon) jelentheti:

Belgium 
 A vallonokat, azaz Belgium egyik alkotmányos régiójának, Vallóniának lakóit.
A vallon mozgalom nyelvi, kulturális és politikai mozgalom volt Vallónia egyedi kultúrájának és nyelvének megőrzésére.
A vallon, mint melléknév, vonatkozik mindenre, ami:–Vallóniával vagy lakosaival kapcsolatos, mint például vallon nyelv, vallon kormányzat, vallon parlament, vagy például Vallon-Brabant tartomány,– Ritkábban és megfelelő szövegkörnyezetben használják még az első világháború alatt kialakított Wallonia adminisztratív régióval kapcsolatban, amelyet 1917. március 21-én hozott létre Moritz von Bissing, a Belgiumot megszálló német hatóságok kormányzója. (Flamenpolitik).

Egyesült Államok
A Walloon Lake Michigan állam északi részén található tó.

Franciaország 
A Stade Ernest-Wallon stadion Toulouse-ban található.

Híres személyek 
Henri-Alexandre Wallon (1812-1904), francia történész és államférfi
Henri Wallon (1879-1962), francia pszichológus, politikus, az előbbi unokája.

Tudomány 
A vallon kohó (Walloon forge) a vasolvasztóból kikerülő nyersvas további megmunkálására kifejlesztett kohó, amit Svédországban használtak a 18. században. A legtöbb ilyen kohót holland vállalkozók indították be és főleg Vallóniából bevándorolt munkások működtették.
A vallon szénréteg (Walloon Coal Measures) a földtörténeti Jura korban keletkezett feketekőszén-telep, amely helyenként 15 méter vastagságú és jó minőségű, az acéltermelésben kiválóan hasznosítható szenet ad Ausztráliában, New-South-Wales szövetségi tartományban.